Roads steht für:

 Roads (Missouri), Ort im Carroll County
 Roads (Film), deutscher Spielfilm (2019)

Roads ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Roads (* 1951), US-amerikanischer Komponist
 Michael J. Roads (* 1937), britischer Esoteriker und Buchautor

Siehe auch:
 Rhoades
 Rhoads
 Rhodes
 Road